Leonrod (Dietenhofen) - plaats in de gemeente Dietenhofen, Duitsland
 Ruïne Leonrod - kasteelruïne bij de plaats Leonrod

 Ludwig von Leonrod - Duits officier
 Philipp von Leonrod - Duits landheer
 Franz Leopold von Leonrod - Duits priester
 Leopold Leonrod - Duits politicus
 Sybilla von Leonrod - gouvernante van koning Ludwig II van Beieren